Andreas Knie ist der Name folgender Personen:

* Andreas Knie (Politiker) (* 1953), deutscher Politiker, Oberbürgermeister von Kaufbeuren
 Andreas Knie (Soziologe) (* 1960), deutscher Sozialwissenschaftler